Кобзаревка или Кобзарёвка — название населённых пунктов на Украине:

 Кобзаревка — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Кобзарёвка — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Кобзарёвка — село в Валковском районе Харьковской области.